Filip Mladenović (cyr. Филип Младеновић; ur. 15 sierpnia 1991 w Čačaku) – serbski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w polskim klubie Legia Warszawa oraz w reprezentacji Serbii.

Kariera klubowa 
Jest wychowankiem Borca Čačak. Do kadry pierwszego zespołu dołączył w 2010. W styczniu 2012 przeszedł do Crvenej zvezdy Belgrad grającej w rozgrywkach Super ligi Srbije.

27 stycznia 2018 przeszedł na zasadzie wolnego transferu z belgijskiego Standardu Liege do polskiego klubu Lechia Gdańsk.

1 lipca 2020 podpisał trzyletni kontrakt z Legią Warszawa. Pierwszą bramkę dla Legii zdobył 14 sierpnia 2020 w swoim debiucie w wygranym 6:1 meczu Pucharu Polski z GKS-em Bełchatów. Pierwszą bramkę ligową dla Legii zdobył 2 listopada 2020 roku w wygranym 3:0 meczu z Wartą Poznań.

Zdobywca Potrójnej Korony w białoruskiej Ekstraklasie w 2015. Uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów i fazy grupowej Ligi Europy.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Serbii zadebiutował 31 maja 2012 w meczu przeciwko Francji (0:2). Łącznie zagrał w 6 meczach towarzyskich (339 min), w jednym meczu Eliminacji do Mistrzostw Świata 2018 przeciwko Irlandii (2:2), w czterech meczach Eliminacji do Mistrzostw Europy 2020 oraz w czterech meczach Ligi Narodów UEFA 2020/2021. 18 listopada 2020 strzelił pierwszą bramkę w reprezentacji Serbii w meczu Ligi Narodów UEFA 2020/2021 w wygranym 5:0 meczu z Rosją.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 18 marca 2021)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 24 marca 2021)

Sukcesy

Crvena zvezda 
 Mistrzostwo Serbii (1×): 2013/2014
 Puchar Serbii (1×): 2011/2012

BATE Borysów 
 Mistrzostwo Białorusi (2×): 2014, 2015
 Puchar Białorusi (1×): 2014/2015
 Superpuchar Białorusi (2×): 2014, 2015

Lechia Gdańsk 
 Puchar Polski (1×): 2018/2019
 Superpuchar Polski (1×): 2019

Legia Warszawa 
 Mistrzostwo Polski 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Reprezentanci Serbii w piłce nożnej
Piłkarze Boraca Čačak
Piłkarze FK Crvena zvezda
Piłkarze BATE Borysów
Piłkarze 1. FC Köln
Piłkarze Standardu Liège
Piłkarze Lechii Gdańsk
Piłkarze Legii Warszawa
Ludzie urodzeni w Čačaku
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022